Trinidad de Copán kan syfta på:

Honduras 

 Trinidad de Copán (kommun), Departamento de Copán, 
 Trinidad de Copán (ort), Departamento de Copán,